Miasta we Francji
 Allemant – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Allemant – francuska gmina w regionie Pikardia